Robecco puede referirse a:
 Robecco sul Naviglio, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Robecco d'Oglio, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia
 Robecco Pavese, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia